

Поланур — присілок, Медведевський район, Марій Ел
 Поланур — присілок, Сернурський район, Марій Ел